

Riacho de Santana est une municipalité de l'État d'Alagoas.
 Riacho de Santana est une municipalité de l'État de Bahia.
 Riacho de Santana est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte.

Voir aussi